Дми́трий Поспе́лов: Поспелов, Дмитрий Александрович (1932—2019) — советский и российский кибернетик.
 Поспелов, Дмитрий Алексеевич (род. 1991) — украинский футболист, защитник клуба «Ингулец» (Петрово).